Nettie est un prénom féminin et toponyme pouvant désigner :

Prénom
 (1865-1968), activiste américaine des droits civiques
Nettie Blanken (née en 1946), actrice néerlandaise
 (1830-1901), auteure et suffragette américaine
 (1868-1935), femme politique américaine dans l'Ohio
 (1874-1932), éducatrice et administratrice américaine
 (1905-1977), sprinteur néerlandais
Nettie Honeyball (1871-1922), joueuse britannique de football
 (1916-2002), artiste américaine de Gee's Bend
 (1924-2020), femme politique américaine dans l'État de New York
 (1887-1982), inventeur et entrepreneure américaine 
 (1863-1912), femme d'affaires et auteure américaine
 (1861-1938), activiste et féministe afro-américaine
Nettie Nielsen (née en 1964), joueuse danoise de badminton
 (1890-1980), styliste américaine
Nettie Stevens (1861-1912), généticienne américaine
 (1914-2016), bibliothécaire d'État américaine du Maryland
 (née en 1949), professeure canadienne
, réalisatrice et documentariste canadienne
 (1916-2010), artiste américaine de Gee's Bend

Toponyme

, communauté de Virginie-Occidentale
, refuge naturel national du Dakota du Nord

Voir aussi

Homonymie de prénom
Prénom anglais
Prénom danois
Prénom finlandais
Prénom néerlandais
Prénom norvégien
Prénom suédois
Homonymie de toponyme